AC — многозначная аббревиатура из букв латиницы:

 AC Cars — одна из первых автомобильных компаний Великобритании.
 AC 2-Litre — автомобиль компании AC Cars.
 AC Cobra — английский спортивный автомобиль, выпускавшийся фирмой AC Cars

Интернет-технологии 
 .ac — домен первого уровня.
 .ac.* — домен второго уровня для академических учреждений. Например: .ac.ru (Россия), .ac.uk (Великобритания), .ac.jp (Япония) и др.

Наука и технологии 
 Переменный ток ().
 AC или A/C — технологии изменения температуры и влажности воздуха, а также устройство (кондиционер) для этого ().  
 Ac — химический элемент Актиний.
 AC — число 172 в шестнадцатеричной системе счисления.

Астрономия 
 AC+79 3888 — звезда главной последовательности спектрального класса М созвездия Жирафа.

Медицина 
 AC — акроним для одного из режимов химиотерапии, сочетающий применение доксорубицина ((A)driamycin) и циклофосфамида ((C)yclophosphamide)

Музыка 
 AC/DC — австралийская рок-группа.

Компьютерные игры 
 AC — сокращение названия компьютерной игры Assassin’s Creed.

См. также 
 Ас — кириллицей
 Асс — кириллицей
 АС — аббревиатура из букв кириллицы